Janotta ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Janotta (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Erhard Janotta (1887–1949), deutscher Politiker (SPD), MdL Preußen
 Monique Janotta (* 1945), französische Primaballerina und Ballettmeisterin
 Roger Janotta (* 1943), US-amerikanischer Komponist und Jazzmusiker